Сезон 1996/1997 стал для Лацио 15-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии. В надежде улучшить игру команды, руководство в третий раз доверилось Зденеку Земану. Были приобретены такие игроки, как Павел Недвед, Ренато Бузо, Игор Протти и др. Однако результаты становились все хуже. К 18 туру команда находилась на 13-м месте, снова вылетела из Кубка УЕФА на ранней стадии. В итоге Земан был уволен, а его заместил уже тренировавший команду ранее действующий президент клуба Дино Дзофф. Игра сразу улучшилась — из 16 игр команды проиграла только две. Дзофф смог поднять команду с 13 на 4 место, тем самым квалифицировав её в еврокубки.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Лацио